Jaritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaritas, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Jaritas, Chiapas, Tapachula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar